IV. „Igazságos” Károly francia király (1294–1328)
IV. Károly német-római császár (1316–1378)
IV. Károly, Navarra királya (1421–1461)
IV. Károly anjou-i herceg (1436–1481)
IV. Károly alençoni herceg (1489–1525)
IV. Károly nápolyi király, V. Károly néven német-római császár (1500–1558)
IV. Károly lotaringiai herceg (1604–1675)
IV. Károly spanyol király (1748–1819)
IV. Károly Emánuel szárd–piemonti király, a jakobiták IV. Károly angol és skót királynak aposztrofálták (1751–1802) 
IV. Károly, Norvégia királya, XV. Károly néven svéd király (1826–1872)
boldog IV. Károly magyar és cseh király, I. Károly néven osztrák császár (1887–1922)

eo:Karolo (regantoj)#Karolo la 4-a